Финка Санта Лусија има више значења:

 Финка Санта Лусија (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Финка Санта Лусија (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Финка Санта Лусија (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику